Первый чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходил с 15 по 17 марта 1996 на катке Викингскипет в Хамаре (Норвегия). Соревнования прошли на дистанциях 500, 1000, 1500, 5000 метров, 3000 метров у женщин и 10 000 у мужчин, причём на дистанции 500 метров проводились два забега — один старт спортсмены принимали по внутренней дорожке, а второй по внешней.

Расписание

Медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки
 Результаты на сайте SchaatsStatistieken.nl 

Чемпионаты мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях
1996 год в конькобежном спорте
Международные спортивные соревнования в Хамаре
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Спорт в Норвегии в 1996 году
Март 1996 года
Чемпионаты мира в Норвегии